Берегова́я у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 

 Береговая улица — улица в Великом Новгороде.
 Береговая улица — улица в Вельске.
 В Верх-Нейвинском:
 Береговая улица — улица на правом берегу реки Нейвы;
 Береговая улица — прежнее наименование улицы Рабочей молодёжи.
 Береговая улица — улица во Владимире.
 В Екатеринбурге:
 Береговая улица;
 1-я Береговая улица — бывшее название переулка Щедрина;
 2-я Береговая улица — бывшая самостоятельная улица, сейчас часть улицы Горького.
 Береговая улица — улица в Ижевске.
 В Ишимбае:
 1-я Береговая улица;
 2-я Береговая улица.
 В Казани:
 Береговая улица — улица в посёлке Займище Кировского района;
 Береговая улица — улица в посёлке Старое Победилово Приволжского района.
 Береговая улица — улица в Калининграде.
 Береговая улица — улица в Коломне.
 Береговая улица — улица в Краснодаре.
 Береговая улица — улица в Липецке.
 Береговая улица — улица в Москве.
 Береговая улица — улица в Орле.
 Береговая улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Береговая улица — улица в Салавате.
 Береговая улица — улица в Самаре.
 В Санкт-Петербурге:
 Береговая улица — улица в историческом районе Горелово;
 Береговая улица — улица в историческом районе Лахта;
 Береговая улица — улица в историческом районе Озерки;
 Береговая улица — улица в историческом районе Торики;
 Береговая улица — улица в историческом районе Шувалово;
 Береговая улица — улица в Колпине.
 Береговая улица — улица в Семёнове.
 Береговая улица — улица в Серпухове.
 Береговая улица — улица в Сочи.
 Береговая улица — улица в Сыктывкаре.
 В Томске:
 Береговая улица — улица в Черемошниках (Радонежский);
 Береговая улица — улица в Штамове;
 Береговая улица — улица в Эуште;
 Береговая улица — прежнее (с 8 марта 1938 года до 15 мая 1978 года) название улицы улицы Мусы Джалиля (она же — с ~1877 года до начала XX века — 1-я Береговая и 2-я Береговая улицы).
 Береговая улица — улица в Тюмени.
 В Уфе:
 Малая Береговая улица;
 Большая Береговая улица.

Украина 
 Береговая улица — улица в Ивано-Франковске.
 Береговая улица — улица в Кропивницком.
 Береговая улица — улица в Мелитополе.
 Береговая улица — улица в Прилуках.

Крым 
 Береговая улица — улица в Симферополе.

Белоруссия 
 Береговая улица — улица в Гомеле.

Казахстан 
 Береговая улица — улица в Алма-Ате.

См. также 
 Береговой проезд.

Примечания